Unbegleiteter Minderjähriger steht für:

 Unbegleiteter minderjähriger Flüchtling im internationalen und nationalen Asylrecht
 Unbegleiteter minderjähriger Ausländer im deutschen Aufenthaltsrecht 
 Unbegleiteter minderjähriger Fremder im österreichischen Aufenthaltsrecht
 ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise im deutschen Sozialrecht